Mittelsteine bezeichnet

 eine Korngrößenklassifikation-Stufe, siehe Korngröße,
 eine schlesische Ortschaft im Glatzer Bergland mit vormals diesem Namen, das heutige Ścinawka Średnia in der Gemeinde Radków, Powiat Kłodzki, Polen
 das Bahnkraftwerk Mittelsteine